Beerenbusch steht für:

 Beerenbusch, Naturschutzgebiet im Landkreis Oder-Spree, Land Brandenburg
 Beerenbusch (Rheinsberg), bewohnter Gemeindeteil von Rheinsberg, Land Brandenburg

Siehe auch:
 Bärenbusch
 Berenbusch